Ахмадиева — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носители 
 Ахмадиева, Ганзя Галимовна (1944—2021) — бригадир маляров специализированного управления № 10 Татэнергостроя Министерства энергетики и электрификации СССР, Герой Социалистического Труда.
 Ахмадиева, Дильназ Муратовна (род. 1980) — казахстанская певица и актриса уйгурского происхождения.